„Shiranui” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Shiranui” – niszczyciel typu Murakumo z przełomu XIX i XX wieku
 „Shiranui” – niszczyciel typu Kagerō z okresu międzywojennego i II wojny światowej
 „Shiranui” (DD-120) – niszczyciel rakietowy typu Asahi z początku XXI wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy japońskich okrętów